

Sigle

Kyo Kara Maoh! – anime e manga basati sui light novels.

Codici 
 KKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lop Buri (Thailandia)